Шихэн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шихэн, Билли (род. 1953) — бас-гитарист, участник групп Talas, Mr. Big, Niacin.
 Шихэн, Райли (род. 1991) — канадский хоккеист.
 Шихэн, Уинфилд (1883—1945) — американский кинопродюсер.
 См. также 

 Шиэн